Rieseberg steht für:

 Rieseberg (Königslutter), einen Stadtteil von Königslutter
 eine Anhöhe südwestlich des Stadtteils Rieseberg (Königslutter)
 Rieseberg (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet bei Rieseberg (Königslutter)
 Rieseberger Moor, ein Moor und Naturschutzgebiet bei Rieseberg (Königslutter)
 die so genannten Rieseberg-Morde, ein 1933 von Angehörigen der SS begangenes Verbrechen

Rieseberg ist der Name von:

 Bartholomaeus Rieseberg (1492–1566), Theologe und Schüler Martin Luthers
 Carl Rieseberg (1869–), deutscher Politiker (DNVP)
Loren H. Rieseberg (* 1961), kanadischer Botaniker
Siehe auch:
 Riesenberg
 Riesberg